Notes From The Underground  — п'ятий студійний альбом голландського гурту Clan of Xymox, випущений німецьким лейблом «Pandaimonium Records», у 2001-му році.

Композиції

Над альбомом працювали 
 Оформлення — Mojca
 Мастеринг — Dierk Budde
 Вокал — Sonja Rozenblum

Джерела 
 Тексти пісень 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Clan of Xymox